Merlin (Albéniz), òpera d'Isaac Albéniz composta entre 1897 i 1902 sobre llibret de Francis Money-Coutts 
 Merlin (Goldmark), òpera composta per Károly Goldmark sobre un llibret alemany de Siegfried Lipiner estrenada el 1886
 Merlin (motocicleta), marca de motocicletes fabricades a Vilanova i la Geltrú (1980 -1984) i a Fornells de la Selva (1984 -1990)
 Merlin (motor de coet), motor de coet dissenyat per SpaceX per utilitzar-lo als coets Falcon 1 i Falcon 9 
 Merlin (revista), revista literària d'avantguarda publicada en llengua anglesa a París 
 Rolls-Royce Merlin, motor de combustió refrigerat per líquid utilitzat principalment com a motor d'aviació d'alt rendiment 
 María de las Mercedes de Merlín (L'Havana, Cuba, 1789 - París, 1852), comtessa de Jabuco, escriptora i cantant cubana.
 Merlin (minisèrie), sèrie de televisió britànica de 1998
 Merlin (sèrie de televisió), sèrie de televisió britànica (2008-2012)